Женищины России — многозначное понятие.
 «За женщин России» —  ликвидированная политическая партия.
 «Женщины России» — фракция в Государственной думе России I созыва.
 Права женщин в русском обществе